А́ндерсен (датское произношение: ) — датско-норвежская, образованная от имени отца фамилия, означающая «сын Андерса» (происхождение с греческого названия ). Является пятой по распространённости фамилией в Дании (примерно 3,2 % населения). То же самое произношение получила датская фамилия Андреасен ( [ænˈd ʁɛˀ æsn]) (родственнo ) и датское произношение Андресен ( [ænˈd ʁɛˀ sn]).

Число представителей фамилий Андерсен, Андреасен, Андреассен и Андресен в Дании и Норвегии (статистика 2009):

Известные носители 
 Андерсен, Адольф (1818—1879) — немецкий шахматист, мастер комбинационной игры и педагог;
 Андерсен, Аксель (1891—1931) — датский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр.
 Андерсен, Альсинг (1893—1962) — датский политик.
 Андерсен, Альф (1928—1962) — норвежский флейтист.
 
 Андерсен, Андре (род. 1961) — датский композитор, основатель группы Royal Hunt.
 Андерсен, Андреас (1869—1902) — американский художник норвежского происхождения, брат Хендрика Андерсена.
 Андерсен, Анне (род. 1992) — датская гребчиха.
 Андерсен, Антон (1845—1926) — шведский виолончелист, композитор и музыкальный педагог норвежского происхождения.
 Андерсен, Аня (род. 1969) — датская гандболистка, олимпийская чемпионка 1996 года.
 Андерсен, Арильд (род. 1945) — норвежский джазовый музыкант и композитор.
 Андерсен, Асбьёрн Краг (род. 1993) — датский профессиональный шоссейный велогонщик, брат Сёрена Краг Андерсена.
 Андерсен, Астри (1876—1911) — шведская пианистка.
 Андерсен, Бен (1687—1739) — врач, путешественник, тайный агент.
 Андерсен, Борге (1934—1993) — датский шахматист, международный мастер (1964).
 Андерсен, Грета (1927—2023) — датская пловчиха.
 Андерсен, Грете (более известна под фамилией Вайтц; 1953—2011) — норвежская легкоатлетка, серебряный призёр Олимпийских игр и чемпионка мира.
 Андерсен, Гуннар  (1890–1968) – норвежский спортсмен.
 Андерсен, Даг Тарье (род. 1957) — норвежский государственный деятель.
 Андерсен, Дэвид (род. 1980) — австралийский баскетболист.
 Андерсен, Йеппе (род. 1992) — датский футболист, полузащитник.
 Андерсен, Йёрген (род. 1941) — датский гребец на байдарках.
 Андерсен, Йоаким (род. 1996) — датский футболист, играющий на позиции защитника.
 Андерсен, Йорн (род. 1963) — норвежский футболист, нападающий.
 Андерсен, Карл (1876—1951) — норвежский гимнаст и легкоатлет, двукратный призёр Олимпийских игр.
 Андерсен, Карл Иоахим (1847—1909) — датский флейтист, композитор и дирижёр.
 Андерсен, Карстен (1920—1997) — норвежский дирижёр.
 Андерсен, Кеннет Дауке (род. ? также Дауке, Кеннет) — датский кёрлингист.
 
 Андерсен, Клара (1826—1895) — датский драматург и писатель.
 Андерсен, Крис (род. 1978) — американский баскетболист.
 Андерсен, Кристин (род. 1976) — датская гандболистка, игравшая на позиции полусредней.
 Андерсен, Лале (наст. имя — Лизелотта Хелена Берта Бунненберг, 1905—1972) — немецкая певица и автор песен.
 Андерсен, Ларисса Николаевна (1911—2012) — русская поэтесса и танцовщица восточной ветви русского зарубежья.
 Андерсен, Лора — писательница в стиле фэнтези.
 Андерсен, Лукас (род. 1994) — датский футболист, полузащитник.
 Андерсен, Мадс (род. 1995) — датский шахматист, гроссмейстер (2016).
 Андерсен, Маргерит (1924—2022) — канадская франкоязычная писательница.
 Андерсен, Марианне (род. 1980) — норвежская ориентировщица, призёр чемпионатов мира и Европы по спортивному ориентированию.
 Андерсен, Мэй (род. 1982) — датская фотомодель.
 
 Андерсен, Ове (1899—1967) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Андерсен, Петер (род. 1957) — датский кёрлингист.
 Андерсен, Петер Виллемос (1884—1956) — датский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 в командном первенстве.
 Андерсен, Питер (род. 1973) — датский певец, наиболее известный как DQ.
 Андерсен, Сёрен (род. 1970) — датский футболист, полузащитник.
 Андерсен, Сёрен Краг (род. 1994) — датский профессиональный шоссейный велогонщик, брат Сёрена Краг Андерсена.
 Андерсен, Стефан (род. 1981) — датский футболист, вратарь;
 Андерсен, Стиго (?—1293) — датский вельможа и маршал, участник антикоролевского заговора.
 Андерсен, Трюгве (1866—1920) — норвежский писатель неоромантического направления.
 Андерсен, Фредерик (род. 1989) — датский хоккеист, вратарь.
 Андерсен, Ханс Кристиан (1805—1875) — датский писатель и поэт, автор всемирно известных сказок для детей и взрослых.
 Андерсен, Хендрик (1872—1940) — американский скульптор норвежского происхождения, брат Андреаса Андерсена.
 Андерсен, Хенрик (род. 1965) — датский футболист, защитник;
 Андерсен, Эрик (1904—1938) — датский шахматист.
 Андерсен, Эрик Бо (род. 1970) — датский футболист, нападающий.
 Андерсен, Ялмарт (1889—1974) — датский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Андерсен, Яльмар (1923—2013) — норвежский конькобежец, трёхкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.
 Андерсен — вариант транскрипции фамилии Томаса Андерсона, одного из главных героев фильма «Матрица».

Двойная фамилия 
 Андерсен-Нексё, Мартин (1869—1954) — известный датский писатель-коммунист, один из основателей Коммунистической партии Дании.
 Андерсен-Шисс, Габриэла (род. 1945) — швейцарская бегунья на длинные дистанции.
 Хёг Андерсен, Алекс (род. 1994) — датский актёр.

Псевдоним 
 Биби Андерсен (настоящее имя Бибиана Мануэла Фернандес Чика; род. 1954) — испанская актриса и певица.

Прочее 
 Андерсен — военная база США на острове Гуам.
 Андерсен против Cryovac — известное дело, касающееся загрязнения окружающей среды в Вобурне (Массачусетс).
 «Андерсен. Жизнь без любви» — художественный фильм Эльдара Рязанова.

См. также 
 Андерсон
 Андерссон
 Андресен

Примечания